Titanichthys — рід плакодерм ряду артродір (Arthrodira). Існував у пізньому девоні (фаменський ярус, 360 млн років тому). Викопні рештки знайдені в США, Марокко та Польщі). За розмірами та формою схожий на Dunkleosteus. Однак, на відміну від останнього, у Titanichthys ротові пластини, що виконували функції зубів, були невеликими і не мали гострого різального краю. Ймовірно, що Titanichthys був фільтратором, який заковтував велику кількість води, проціджував її через зуби, залишаючи в ротовій порожнині дрібних рибок та ракоподібних.

Види 
 Titanichthys agassizii Newberry 1885
 Titanichthys attenuatus Wright 1893
 Titanichthys brevis Claypole 1896
 Titanichthys clarkii Newberry 1887
 Titanichthys hussakofi Hay 1932
 Titanichthys kozlowskii Kulczycki 1957
 Titanichthys rectus Claypole 1893
 Titanichthys termieri Lehman 1954

Посилання 
 James Boyle and Michael J. Ryan (2018) «New information on Titanichthys (Placodermi, Arthrodira) from the Cleveland Shale (Upper Devonian) of Ohio, USA»
 Long, John A. (1996): The Rise of Fishes: 500 Million Years of Evolution. Johns Hopkins University Press, Baltimore. 

Панцирні риби
Риби девонського періоду